Atlas Records (Italië), een Italiaans label dat zich richt op disco en funk.
 Atlas Records (Spanje), een Spaans label voor techno en elektronische muziek.
 Atlas Record, een Japans label dat jazz uitbracht.